Offenau ist ein deutscher Orts- und Gewässername:
 Offenau, Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland
 Offenau (Bokholt-Hanredder), Ortsteil der Gemeinde Bokholt-Hanredder, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Offenau (Ostpreußen), Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, bis 1938 Salleschen, seit 1945: Zalesie (Biała Piska) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Offenau (Krückau), Nebengewässer der Krückau, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein